Тонко Лонза (29. септембар 1930, Затон крај Дубровника — 23. децембар 2018, Загреб) био је хрватски глумац. Од 1953. године, члан је ЗДК-а, a од 1968. године ХНК-а у Загребу у Хрватској. Остварио је низ запажених улога у класичном и савременом репертоару, које се одликовале дикцијском перфекцијом. Бави се позоришном педагогијом.

Филмографија 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1950-те
|-
| 1950. || Врата остају отворена ||
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1960-те
|-
| 1960. || Сигнали над градом || Бојник Лукарић
|-
| 1962. || Грађанин Дахлке ||
|-
| 1965. || Четврта димензија ||
|-
| 1967. || Вријеме ракова ||
|-
| 1968. || Маскерата ||
|-
| 1969. || Донатор ||
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1970-те
|-
| 1970. || Каинов знак || Петар
|-
| 1972. || Лов на јелене || Доктор
|-
| 1973. || Тимон ||
|-
| 1975. || Цар се забавља ||
|-
| 1979. || Новинар || Марко, главни уредник
|-
| 1979. || Пјесма од растанка ||
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1980-те
|-
| 1981. || Аретеј ||
|-
| 1981. || Поглавље из живота Аугуста Шеное ||
|-
| 1981. || Ујка Вања || Серебрјаков
|-
| 1981. || Пад Италије || Благо
|-
| 1983. || У логору ||
|-
| 1983. || Ифигенија у Аулиди ||
|-
| 1984. || Мала пљачка влака ||
|-
| 1988. || Загрљај (ТВ серија) ||
|-
| 1988. || Глембајеви ||
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1990-те
|-
| 1990. || Карневал, анђео и прах || Алберт
|-
| 1990. || -{Captain America}- ||
|-
| 1991. || Мој брат Алекса ||
|-
| 1992. || Алекса Шантић (ТВ серија) ||
|-
| 1993. || Контеса Дора || Теодор
|-
| 1995. || Госпа ||
|-
| 1996. || Не заборави ме ||
|-
| 1996. || Седма кроника || доктор
|-
| 1997. || Олујне тишине 1895 - 1995 ||
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2000-те
|-
| 2009. || Кењац || Пашко
|-
| 2009. || Љубавни живот домобрана || Савин тата
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1930.
Умрли 2018.
Дубровчани
Хрватски глумци
Југословенски глумци